Het Muziektheater, inaugurado en 1986, es el teatro de ópera y ballet de Ámsterdam, Holanda. 

Het Muziektheater es la sede de la Ópera Nacional Neerlandesa, De Nationale Opera (anteriormente denominada De Nederlandse Opera) y el Het Nationale Ballet (el Ballet Nacional Neerlandés) además de la Holland Symfonia.

Enlaces externos 

 Sitio oficial 

Teatros de ópera de los Países Bajos
Teatros de los Países Bajos
Edificios institucionales de Ámsterdam
Arquitectura de los Países Bajos del siglo XX
Arquitectura de 1986
Países Bajos en 1986